Simeulue kan syfta på:

 Simeulue (språk) – ett austronesiskt språk

Geografi

Indonesien 

 Simeulue (ö), Aceh, 
 Simeulue (regentskap), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar